al-Attiyya (; auch Al-Attiyah), Attiya, Atiya oder Atiyah ist ein Familienname und ein weiblicher Vorname.

Namensträger

Familienname 
 Abd ar-Rahman ibn Hamad al-Attiyya (* 1950), katarischer Diplomat
 Abdullah ibn Hamad al-Attiyya (* 1952), katarischer Politiker
 Aziz Atiya (1898–1988), ägyptischer Koptologe und Historiker
 Hamad Mubarak al-Attiya (* 1972), katarischer Fußballspieler
 Hamad Ali Mohamed Al Attiyah, katarischer Springreiter
 Michael Francis Atiyah (1929–2019), britischer Mathematiker
 Nasser Al-Attiyah (* 1970), katarischer Rallyefahrer und Sportschütze
 Nataly Attiya (* 1975), israelische Schauspielerin
 Saad Attiya (* 1987), irakischer Fußballspieler

Vorname 
 Attiya Waris (* 1974), kenianische Finanzexpertin und Hochschullehrerin

Siehe auch 
 Atias
 Atijah Abd al Rahman († 2011), libysches al-Qaida-Mitglied
 Atiye Deniz (* 1988), deutsche Interpretin türkischer Popmusik
 Atiyeh
 Atja
 Attia
 Attias

Weiblicher Vorname
Familienname
Arabischer Personenname